L'édition masculine 2019 du tournoi de tennis du Budapest se déroule du 22 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Matteo Berrettini remporte l'épreuve en simple, Ken Skupski et Neal Skupski celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait du Bosnien Damir Džumhur, du Français Adrian Mannarino, de l'Italien Marco Cecchinato et du Serbe Dušan Lajović. Ils sont respectivement remplacés par les lucky losers Egor Gerasimov, Serhiy Stakhovsky, Jannik Sinner et Matthias Bachinger.

Lauréats 
Matteo Berrettini remporte le tournoi en simple en battant en finale Filip Krajinović. Il s'agit de son  titre ATP en simple.

En double, Ken Skupski et Neal Skupski remportent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Marcus Daniell et Wesley Koolhof. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Budapest (WTA 2019)
 Tournoi de tennis de Budapest
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2019
Tennis masculin en 2019
Sport en Hongrie en 2019
Tennis en avril 2019